Aechmea recurvata — растение, вид рода  подсемейства  семейства .

Ботаническое описание 
Стебель укорочен. Листья в плотных розетках, до 30 см дл. и до 6 см шириной у основания, очень жёсткие, отогнутые, серо-зелёные, на свету и особенно во время цветения окрашиваются в красный цвет, по краю с крепкими, загнутыми жёлтыми шипами до 2 мм дл. Светонос до 30 см дл., или сильно укорочен и тогда, соцветие погружено в розетку листьев. Соцветие головчатое, плотное, многоцветковое или рыхлое, малоцветковое. Брактеи и брактеолы красные, цветки — лиловые. Плод сухая ягода чёрного цвета. Семена мелкие, до 2 мм дл.

Распространение и экология
Вид распространён на юге Бразилии, в Парагвае, Уругвае и севере Аргентины. Произрастает эпифитно, на скалах, иногда наземно.

Ботаническая классификация 

Aechmea recurvata (Klotzsch) L. B. Smith, 1932. Contr. Gray Herb. 98: 5.

Включает три вариетета:

 Aechmea recurvata var. benrathii (Mez) Reitz, 1952. Anais Bot. Herb. "Barbosa Rodrigues" 4: 30.— Бразилия, Санта-Катарина
 Aechmea recurvata var. ortgiesii (Baker) Reitz, 1952. Anais Bot. Herb. "Barbosa Rodrigues" 4: 29. — Бразилия, Сан-Паулу
 Aechmea recurvata var. recurvata — остальная часть ареала

Синонимы 
 Macrochordium recurvata Klotzsch, 1856. Allg. Gartenzeitung 24: 393.
 Ortgiesia tillandsioides var. subexserta Regel, 1867. Index Seminum (St. Petersburg) 1866: 194.
 Ortgiesia palleolata E. Morren, 1873. Cat. Bromél. 1873: 12.
 Aechmea ortgiesii Baker, 1879. J. Bot. 17: 236.
 Aechmea legrelliana (Baker) Baker, 1879. J. Bot. 17: 236.
 Portea legrelliana (Baker) G. Nicholson, 1886. Ill. Dict. Gard. 3: 302.
 Ortgiesia legrelliana (Baker) Baker, 1889. Handb. Bromel. 19.
 Aechmea ampullacea Mez, 1896. Monogr. Phan. 9: 257.
 Aechmea ampullacea var. longifolia Hassl., 1919. Annuaire Conserv. Jard. Bot. Genève 20: 293.
 Aechmea benrathii Mez, 1919. Repert. Spec. Nov. Regni Veg. 16: 6.
 Ortgiesia recurvata var. benrathii (Mez) L.B. Sm. et W.J. Kress, 1952. Anais Bot. Herb. "Barbosa Rodrigues" 4: 30.
 Ortgiesia recurvata var. ortgiesii (Baker) L.B. Sm. et W.J. Kress, 1952. Anais Bot. Herb. "Barbosa Rodrigues" 4: 29.
 Ortgiesia recurvata (Klotzsch) L. B. Sm. et W. J. Kress, 1989. Phytologia 66: 70—9.

Известные культивары

Галерея фотографий

Ссылки

Примечания 

Бромелиевые
Флора Южной Америки